Cusin ist der Familienname folgender Personen:

 Adi Cusin (1941–2008), rumänischer Dichter
 Marco Cusin (* 1985), italienischer Basketballspieler
 Rémi Cusin (* 1986), französischer Radrennfahrer
Siehe auch:
 Cousin 
 Kusin 
 Kusín